Por SIEM pode estar à procura de:
 Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança (SIEM) -  Uma solução de software que permite correlacionar os eventos gerados por diversas aplicações de segurança da informação;
 Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) - serviço de atendimento médico em Portugal;

Desambiguação